En balkon er f.eks. en altan, etage i teatersal eller en  svalegang.

En fransk altan er et rækværk foran en dør, der kan åbnes, men er ikke en balkon.

Se også 
 bygning
 gesims
 svalegang

Kilder/henvisninger 

Bygningsdele